

Patronyme

Kramer 

 Andreas Kramer (1997-), athlète suédois, spécialiste du demi-fond ;
 Auguste Kramer (1900-?), footballeur suisse ;
 Boaz Kramer (1978-), joueur israélien de tennis en fauteuil roulant ;
 Bryan Kramer (1975-), homme politique papou-néo-guinéen ;
  (1879-1943), homme politique américain ;  
  (?-?), producteur américain de télévision ;
  (1916-1988), avocat américain ;  
  (1907-1992), économiste américain ;  
 
 Christoph Kramer (1991-), footballeur allemand ;
 Eddie Kramer (1942-), ingénieur de son, producteur d'album ;
 Edmond Kramer (1902-?), footballeur suisse ;
 Eileen Kramer (1914-), danseuse, artiste, performeuse et chorégraphe australienne ;
 Eric Allan Kramer (1962-), acteur américain ;  
 Françoise Kramer, journaliste française ;
 Georges Kramer (1898-?), footballeur suisse ;
 Gorni Kramer (1913-1995), chanteur, compositeur et parolier italien ; 
 Haije Kramer (1917-2004), joueur d'échecs néerlandais ;
 Harry Kramer (1925-1997), artiste et sculpteur allemand ; 
  (1939-), artiste américain ;  
 Heinrich Kramer (1430 ou 1436-1505), religieux catholique ;
 Heinz Kramer (1921-1945), tankiste allemand de la Seconde Guerre mondiale ;   
 Hilton Kramer (1928-2012), critique d'art et essayiste américain ;  
 Jack Kramer (1921-2009), joueur de tennis américain ;  
 Jerry Kramer (1936-), joueur de football américain ;  
 John Kramer, tueur en série, surnommé le "Tueur au puzzle", personnage principal de la série Saw ;
 Josef Kramer (1906-1945), criminel nazi ;
 Kane Kramer (1956-), homme d'affaires et inventeur britannique ;
 Larry Kramer (1935-2020), écrivain, scénariste et militant pour les droits des homosexuels et contre le sida américain ;   
 Lars Kramer (1999-), footballeur néerlandais ;
 Lloyd Kramer, réalisateur américain ;  
 Manuel Kramer, skieur alpin autrichien ;
 Marita Kramer (2001-), sauteuse à ski autrichienne ;
 , de son vrai nom Mark Kramer, (1958-), pseudonyme du musicien de rock alternatif et producteur de musique ;
  (1954-), auteur américain sur l'islam et la politique arabe ;
 Max Kramer (1903-1986), ingénieur militaire et scientifique allemand ;
 Pascale Kramer (1961-), romancière suisse ;
 Patrice Kramer, ingénieur du son ;
 Robert Kramer (1939-1999) réalisateur, acteur et scénariste américain ;  
 Rony Kramer (1960-), comédien français ;
 Samuel Noah Kramer (1897-1990), assyriologiste américain ;  
 Stanley Kramer (1913-2001), réalisateur et producteur américain ;  
 Sven Kramer (1986-), patineur de vitesse néerlandais ;
 Wayne Kramer (1948-), guitariste, chanteur, compositeur américain ;  
 Wayne Kramer (1965-), réalisateur, scénariste et monteur sud-africain ;
 Wolfgang Kramer (1942-), auteur allemand de jeux de société.

Krämer ou Kraemer 

 Adolf Kraemer (1898-1972), œnologue allemand et joueur d'échecs ;
 Augustin Kraemer (1865-1941), chirurgien de marine et ethnologue allemand ;
 Clementine Krämer (1873-1942), écrivaine et féministe allemande ;
 Dieter Kraemer (1937-), peintre allemand ;
 Ingrid Krämer (1943-), plongeuse est-allemande ;
 Jacques Kraemer (1938-), comédien, metteur en scène et auteur français ;
 Joe Kraemer, compositeur, producteur et acteur ;
 Josef Krämer (1878-1954), gymnaste et athlète allemand ;
 Lotten von Kræmer (1828-1912), femme de lettres et philanthrope suédoise ;
 Lucien Léon Joseph Kraemer (?-1981), général français ;
 Manfredo Kraemer (1960-), violoniste germano-argentin ;
 Nathalie Kraemer (1891-1943), peintre française ;
 Olaf Kraemer (1959-), écrivain et scénariste allemand ;
 Oskar Krämer (1833-1904), homme politique bavarois ;
 Simpert Kraemer (1679-1753), constructeur et architecte allemand.
 Sybille Krämer (1951-), philosophe et universitaire allemande ;

Pseudonyme 

Billy J. Kramer (1943-), chanteur britannique (Billy J. Kramer & the Dakotas).

Personnages de fiction 
 Cid Kramer, personnage de jeu vidéo dans Final Fantasy  ;
 , personnage de Seinfeld ;
 Edea Kramer, personnage fictif de la série Final Fantasy.

Toponyme 

 Kramer (Indiana) ;
 Kramer (Dakota du Nord) ;
 Krammer (Pays-Bas).

Astronomie 
(5715) Kramer, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Archie Kramer, troisième album studio du groupe Matmatah ;
 Kramer contre Kramer, film américain de 1979 ;
 Kramer X4, missile air-air développé en Allemagne par Max Kramer ;
 , société américaine ;
 Relations de Kramers-Kronig, relation en physique et en mathématiques.

Voir aussi 
.

Patronyme anglais
Patronyme germanique